Boldikow oder Boldikowa ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Sergejewitsch Boldikow (* 1983), russischer Snowboardfahrer
 Swetlana Sergejewna Boldikowa (* 1982), russische Snowboardfahrerin